One-time pad
 One-time programmable
 Eenmalig wachtwoord
 Overheidstransactiepoort